Die 2. Handball-Bundesliga 2012/13 war die zweite der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 33. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der 2. Bundesliga. 20 Mannschaften spielten um den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Die Saison begann am 1. September 2012 und endete mit dem letzten Spieltag am 8. Juni 2013.

Aufsteiger aus der 3. Liga 2011/12 waren die SG Leutershausen, der EHV Aue, der SV Henstedt-Ulzburg und der TuS Ferndorf. Absteiger aus der Handball-Bundesliga 2011/12 waren der Bergische HC, der TV Hüttenberg und Eintracht Hildesheim.

Modus 
20 Mannschaften spielten im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel. Die drei Erstplatzierten stiegen in die Handball-Bundesliga 2013/14 auf. Bei Punktgleichheit entschied die bessere Tordifferenz.

Der SV Post Schwerin meldete am 20. September 2012 Insolvenz an und stand damit als erster Absteiger fest. Die Mannschaft wurde am 22. Oktober endgültig aus dem Spielbetrieb zurückgezogen und alle bis zu diesem Zeitpunkt gespielten Spiele aus der Wertung genommen. Da bis zum Fristablauf am 30. April 2013 nur drei Drittligisten einen Lizenzantrag für die folgende Saison gestellt hatten, reduzierte sich die Zahl der Abstiegsplätze auf zwei.

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
Stand: 6. Mai 2013

* Der SV Post Schwerin meldete am 20. September 2012 Insolvenz an und stand damit als erster Absteiger fest. Die Mannschaft wurde am 22. Oktober endgültig aus dem Spielbetrieb zurückgezogen und alle bis zu diesem Zeitpunkt gespielten Spiele aus der Wertung genommen.

Torschützenliste 
Die Torschützenliste zeigt die drei besten Torschützen in der 2. Handball-Bundesliga 2012/13.

Bester 7-m-Werfer 
Die Tabelle zeigt die drei besten 7-m-Werfer der 2. Handball-Bundesliga 2012/13.

Siehe auch 
 2. Handball-Bundesliga
 Handball-Bundesliga 2012/13
 3. Liga 2012/13
 DHB-Pokal 2012/13

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga
 Tabelle der 2. Liga 2012/13 beim Handball-Ergebnisdienst SIS
 2. Bundesliga Männer 2012/13

Handballsaison 2012/13
2012